Edward Shorter ist der Name folgender Personen:

* Edward Shorter (Erfinder) (1767–1836), englischer Mechaniker und Erfinder
 Edward Shorter (Historiker) (* 1941), kanadischer Historiker